CAC kan avse:
 CAC – ett komplex av flera olika museer och kulturinstitutioner mitt i staden Valencia, Spanien, se Ciutat de les Arts i les Ciències
 CAC 40 – Frankrikes huvudsakliga aktieindex
 CAC - en icke vinstdrivande organisation för cancerforskning genom klättring Climbers Against Cancer